Kantner ist der Familienname folgender Personen:

 China Kantner (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Jürgen Kantner (1946–2017), deutscher Segler
 Leopold M. Kantner (1932–2004), österreichischer Priester und Musikwissenschaftler
 Lieselotte Kantner (* 1923), deutsche Designerin
 Paul Kantner (1941–2016), US-amerikanischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Cantner